Copa Latina steht für:

 Copa Latina, Fußballwettbwerb, siehe Coupe Latine
 Copa Latina (Handball), Handballwettbewerb